Renoir ist der Familienname folgender Personen:

 Marguerite Renoir (1906–1987), französische Filmeditorin
 Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), französischer Maler
 Jean Renoir (1894–1979), Filmregisseur, Sohn von Pierre-Auguste
 Pierre Renoir (1885–1952), französischer Schauspieler, Sohn von Pierre-Auguste
 Claude Renoir (1913–1993), französischer Kameramann, Sohn von Pierre
 Sophie Renoir (* 1965), französische Schauspielerin, Tochter von Claude

Renoir steht außerdem für:

 Renoir (Film), einen französischen Spielfilm von 2012
 (6677) Renoir, einen Asteroiden
 Candice Renoir, französische Fernsehserie